Dance4life (organisatie), een organisatie met jongeren tegen aids
Dance4Life (single), een single van Tiësto uit 2006